Шанары — название населённых пунктов в России:

 Шанары — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.
 Шанары — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.